Giuliano Belluzzi – politico sammarinese, capitano reggente per nove volte dal 1608 al 1644
Giuliano Belluzzi – politico sammarinese, capitano reggente per otto volte dal 1684 al 1718
Giuliano Belluzzi – politico sammarinese, capitano reggente per cinque volte dal 1774 al 1801
Giuliano Belluzzi – politico sammarinese, capitano reggente per otto volte dal 1859 al 1893
Giuliano Belluzzi – ex calciatore italiano